Амічі () — прізвище італійського походження. Відомі носії:
 Джованні Амічі — італійський астроном, ботанік та оптик
 Дон Амічі — американський актор